Турот () — город на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Уаза, округ Компьень, центр одноименного кантона. Находится в 69 км к юго-востоку от Амьена, в 84 км к северо-востоку от Парижа и в 14 км от автомагистрали А1 "Север", на правом берегу Бокового канала Уаза (Canal latéral à l’Oise), проходящего вдоль основного русла реки. В центре города находится железнодорожная станция Турот линии Крей-Жёмон.

Население (2018) — 4 531 человек.

История 
Первое поселение на месте нынешнего Турота относится к временам неолита. В римский период здесь стоял укрепленный форт, который и дал название городу ("torota castrum").

В составе округа Клермон в 1186 году Турот вошел в состав королевского домена. Город принадлежал феодальному семейству де Турот, из которого вышли также несколько епископов. В XVI веке он был передан семейству Монморанси, затем присоединен к землям герцогства Монши-Юмьер.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам XII века в романском стиле

Экономика 
После Первой мировой войны за счет репараций в городе был построен крупный стекольный завод, который до настоящего времени является градообразующим предприятием.

Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,4 %
 промышленность — 37,9 %
 строительство — 10,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 31,6 %
 государственные и муниципальные службы — 19,3 %

Уровень безработицы (2017) — 17,1 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Уаза — 13,8 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 030 (Франция в целом — 21 730, департамент Уаза — 22 150).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Турота с 1989 года занимает коммунист Патрис Карвальо (Patrice Carvalho), бывший депутат Национального собрания Франции. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список коммунистов победил в 1-м туре, получив 74,07 % голосов.

Города-побратимы 
  Римбах, Германия
  Алтер-ду-Шан, Португалия

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Города Франции
Пикардия
Уаза
Коммуны департамента Уаза